Ро́та:
 Рота — воинское подразделение.
 Рота — клятва, присяга у славян.

Топонимы 
 Рота — город в провинции Кадис (Андалусия, Испания).
 Рота — совместная испано-американская военно-морская база в районе одноимённого города.
 Рота — один из Северных Марианских островов.
 Рота — гражданский аэропорт на острове Рота.
 Третья Рота — село в Краснодарском крае.
 Четвёртая Рота — село в Краснодарском крае.

Фамилия 
 Рота, Альфредо (род. 1975) — итальянский фехтовальщик.
 Рота, Баттиста (1932—2018) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Рота, Кристина (род. 1945) — аргентинская актриса, продюсер, педагог.
 Рота, Нино (1911—1979) — итальянский композитор, автор музыки к известным фильмам.
 Рота, Пол (1907—1984) — английский кинорежиссёр, историк и теоретик кино.
 Рота, Энтони (род. 1961) — канадский политик, спикер Палаты общин Канады (с 2019).

См. также 
 Ротта (музыкальный инструмент) — старинный струнный музыкальный инструмент.
 Рот (значения)